Desde 1772, os Príncipes e Princesas suecos passaram a ter títulos de Duques e Duquesas de várias províncias suecas. Este é apenas um título nominal. O Titular atual é o príncipe Carlos Filipe.

Duques e Duquesas de Varmlândia
Príncipe Érico (1310–1318)
Princesa Ingiburga, sua esposa e viúva (1312–1326) 
Príncipe Carlos (1560–1604) 
Princesa Maria, sua primeira esposa (1579-1589) 
Princesa Cristina, sua segunda esposa e viúva (1592–1604) 
Príncipe Carlos Filipe (1607–1618) 
Carlos XIII da Suécia (1798) 
Príncipe Gustavo (1858–1907) 
Princesa Vitória (1881–1907) 
Príncipe Carlos Filipe (desde 1979) 
Princesa Sofia, sua esposa (desde 2015)

Monarquia sueca
Varmlandia